Указатель поворота
 Поворотный гидродвигатель